Jáchym Topol (1962-), Tsjechisch schrijver
 Chaim Topol (1935-2023), Israëlisch acteur
 Topol (Bloke)